Восточное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Восточное — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Восточное — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Восточное — село в Ерейментауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2001 г.
 Восточное — село в подчинение Абайской горадминистрации Карагандинской области, в 2000-е годы включено в состав г. Абай.
 Восточное — село в подчинение Аркалыкской горадминистрации Костанайской области.
 Восточное — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2002 г.
 Восточное — прежнее название села Сулуколь Айтекебийского района Актюбинской области
 Восточное — до 2007 года название села имени Абылхаира Баймульдина Лебяжинского района Павлодарской области
 Восточное — до 1993 года название села Егиндыагаш Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Россия 
 Восточное — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Восточное — село в Буздякском районе Башкортостана.
 Восточное — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Восточное — село в Советском районе Крыма.
 Восточное — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Восточное — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Восточное — село в Минусинском районе Красноярского края.
 Восточное — село в Уярском районе Красноярского края.
 Восточное — село в Частоозерском районе Курганской области.
 Восточное — село в Макаровском городском округе Сахалинской области.
 Восточное — село в Охинском городском округе Сахалинской области.
 Восточное — посёлок в Чаинском районе Томской области, упразднён в 2004 году.
 Восточное — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Восточное — село в Новгород-Северском районе Черниговской области

Муниципальное образование 
 Восточное — муниципальное образование в Москве, соответствующее району Восточный.

См. также 
 Восточный
 Восточная
 Восточное сельское поселение
Правовосточное
Схидное